La Fundación Ciudadanía Inteligente o FCI (fundada como Fundación Ciudadano Inteligente en diciembre de 2009) es una organización no gubernamental con sede en Santiago de Chile y Río de Janeiro. Su directora ejecutiva es la abogada Renata Ávila quien se desempeña en el cargo desde 2018.

Objetivos 
La misión de FCI es fortalecer las democracias de Latinoamérica, mejorando las reglas del juego e impulsando el empoderamiento de la ciudadanía mediante el uso innovador de tecnologías y la promoción de la transparencia.

FCI tiene tres objetivos principales: Democratizar las reglas del juego, empoderar a la ciudadanía mediante el uso de tecnologías innovadoras y promover la transparencia.

La organización busca mejorar las reglas con que se distribuye el poder e impulsa a la ciudadanía y la sociedad civil organizada a incidir en la toma de decisiones políticas, aprovechando el uso innovador de las tecnologías.

La ONG desarrolla tecnología social tanto en la  creación y facilitación de metodologías de trabajo como en aplicaciones web open source para transparentar, fiscalizar y promover la participación cívica en América Latina.

Ciudadanía Inteligente ha trabajado en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,  Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México,  Nicaragua, Panamá,  Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela.

 "Ciudadanía Inteligente fortalece las democracias de Latinoamérica, mejorando las reglas del juego e impulsando el empoderamiento ciudadano mediante el uso innovador de tecnologías y la promoción de la transparencia"

Historia 
Desde septiembre del año 2009, en el contexto de las elecciones presidenciales y legislativas, Ciudadanía Inteligente tuvo como objetivo disminuir las asimetrías de información existentes entre los candidatos y los ciudadanos y ciudadanas con al proyecto Vota Inteligente.   A través de aplicaciones web interactivas y de fácil uso se informaba acerca de las promesas de campaña y los perfiles de los candidatos, además de desarrollar mediciones, como por ejemplo el Ranking de Transparencia Activa que permitió evaluar el grado de información que los candidatos otorgaban en sus plataformas web.

Desde el  2010, la plataforma Vota Inteligente se ha centrado en promover la transparencia y participación en la política chilena, desarrollando diversas aplicaciones para otorgar a la ciudadanía herramientas para conocer, comprender y evaluar el trabajo que sus representantes realizan en el ejercicio de la función pública.

En 2010, Ciudadanía Inteligente trabajó en la web Señal Aló. Una plataforma que mostraba en un mapa la ubicación de todas las antenas de celulares de Chile.

En 2011 la organización creó Acceso Inteligente, la primera web de Chile que centralizó el sistema de solicitudes de información en línea. Ese mismo año realizó el Inspector de Intereses que a través de la tecnología buscaba promover la transparencia en el sector público, e incentivar la participación activa de la ciudadanía en la labor colectiva de proteger el interés público. También, elaboró el Globo Ciudadano, donde elevó un globo a 20 metros de altura amarrado a un celular 3G con video, para captar y mostrar la imagen real de lo que ocurre en las marchas, entre otros proyectos.

En 2013, la Fundación Ciudadanía Inteligente extendió su acción al resto de América Latina y creó Desarrollando América Latina (DAL) que impulsaba una cultura y una comunidad de innovación y emprendimiento social en la región, usando el poder de la tecnología, los datos abiertos y la colaboración entre actores sociales como motor de cambio. También, editó una nueva versión del Vota Inteligente para las elecciones presidenciales y parlamentarias del 2013 en Chile, donde la ciudadanía, a través de la web, podía conocer qué ofrecían las candidaturas y también podían buscar su media naranja política.

El 2014 fue un año fundamental para Ciudadanía Inteligente. Realizó Hay Acuerdo para democratizar los debates que se desarrollaron en Chile sobre temas transversales y que impactaban a la ciudadanía, como la reforma educacional y el sistema binominal en Chile. El proyecto visibilizar la propuesta del Gobierno y compararla - en un lenguaje sencillo - con las posturas de diversos actores sociales. Ese mismo año fue parte de la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa  que reúne a 22 organizaciones de la sociedad civil de 11 países de la región. Creó la web Ley de Lobby  que buscaba promover la regularización del lobby en Chile. Tras la aprobación de la ley, se transformó en un sitio informativo sobre esta normativa. También trabajó en Quién te Financia, una campaña para transparentar el financiamiento de la política en Chile, permitiendo a la ciudadanía solicitar a las candidaturas que transparenten sus donaciones. 

En 2015], junto a Data y Social Tic, Ciudadanía Inteligente organizó AbreLatam para construir y promover principios de datos abiertos, políticas y usos de ellos en el mejor interés de la región. Fue también miembro del Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, Tráfico de Influencias y la Corrupción, y dio seguimiento alas propuestas de dicho Consejo a través del Observatorio Anticorrupción  que generó más de 200 propuestas que se tradujeron en 15 proyectos de ley de los cuales 10 son hoy leyes de la república. Cuando se revelaron casos de financiamiento ilegal de la política en Chile ese mismo año, interpuso querellas judiciales contra varios políticos acusados de delito de cohecho 

En 2016, la Fundación extendió su acción en América Latina con el proyecto LabCívico  que busca generar estrategias de incidencia colaborativas para solucionar una problemática compartida por distintos actores de la sociedad civil. Ese mismo año, empezó a liderar la coordinación de las organizaciones de la sociedad civil involucradas en los procesos de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés) en Chile.

En 2017, Ciudadanía Inteligente abrió una oficina en Brasil con el objetivo de aportar al fortalecimiento de la democracia en ese país y reforzar el vínculo de la sociedad civil brasileña con el resto de la región. Para las elecciones de 2017 en Chile , la Fundación desarrolló distintas herramientas dentro del proyecto Vota Inteligente, esta vez “dando vuelta las elecciones”, creando una plataforma que permitió a la ciudadanía elaborar propuestas para que las candidaturas se comprometieran con ellas, denunciar propaganda ilegal (Whatsapp Acusete), informarse sobre las condiciones del voto Whatsapp Preguntón) y conversar con las inteligencias artificiales de los dos candidatos presentes en la segunda vuelta (Candidato Inteligente  ).

Entre 2017 y 2018, Ciudadanía Inteligente siguió su camino por América Latina con la Escuela de Incidencia para promover la acción de los líderes emergentes en toda la región.

En la actualidad, la Fundación Ciudadanía Inteligente tiene cerca de diez proyectos activos tanto en Brasil como Chile, así como en el resto de la región donde se posiciona como un actor clave de la sociedad civil latinoamericana. También cambió su nombre a Ciudadanía Inteligente con motivo de promover la igualdad de género.

Estructura 
La Fundación Ciudadanía Inteligente está compuesta por un equipo multidisciplinario de colaboradores y colaboradoras provenientes de distintos países, especialmente latinoamericanos 

La organización cuenta con un directorio formado por varias personas, entre ellas dos de sus fundadores: Felipe Heusser  y Rodrigo Mobarec

Proyectos

Chileleaks 
Chileleaks es una plataforma segura para denunciar de forma anónima casos de cohecho y soborno en Chile, donde esté involucrado al menos un funcionario/a  público. La información para denunciar en la plataforma debe estar respaldada por evidencias y descripción del caso. Una vez subidos a la plataforma el caso se asigna a un medio para su investigación periodística y luego podrá ser publicado por el medio que realizó la investigación.

Río por Inteiro 
Es un proyecto que busca cambiar la forma en como las elecciones se viven en el estado de Río de Janeiro. En 2018 posibilitó una mayor participación popular en las elecciones para que las ciudadanas y ciudadanos fueran los protagonistas de ese proceso.

Cualquier persona u organización puede elevar una propuesta, por medio de la plataforma, sobre los temas que más le preocupen o inquieten. A partir de ellas, el equipo se hace cargo de que las demandas lleguen a las candidaturas y se comprometan a cumplirlas en caso de ser electas.

Vota Inteligente 
El proyecto Vota Inteligente se ha implementado siete veces en Chile en los años 2009, 2012, 2013, 2014, 2016 y 2017.

En la edición de 2018 el proyecto levantó más de 700 propuestas ciudadanas, incluyendo las de organizaciones, niños, niñas, adolescentes y ciudadanía en general. Lograron generar compromisos de todas las candidaturas presidenciales, incluyendo al actual Presidente Sebastián Piñera, y el 20% del Congreso electo. Además, este proyecto ha sido replicado en cinco países, a saber: Argentina (2011 y 2013), Marruecos (2013), México (2016), Paraguay y Venezuela, ambos en 2013.

Levanta La Mano 
Ciudadanía Inteligente desarrolló el proyecto Levanta La Mano con ocasión de las Elecciones Presidenciales de 2017, junto al apoyo de UNICEF, para fomentar la conciencia cívica de niños, niñas y adolescentes y su participación en la vida política de su país. En el marco de Levanta La Mano, se generaron más de 200 propuestas, el compromiso de 19 congresistas y del presidente electo Sebastián Piñera.

Del Dicho Al Hecho 
Del Dicho Al Hecho se realiza de manera continua en Chile desde el año 2011. Analiza el cumplimiento de las promesas legislativas de programas de gobierno y cuentas públicas rendidas por los presidentes del país con alta repercusión mediática y comunicacional. Además, el proyecto ha sido replicado en Uruguay (2015, 2016, 2017 y 2018) y en Brasil (2017), donde tiene el nombre de Dito e Feito

Partidos Públicos 
Partidos Públicos es un proyecto en transparencia de partidos políticos, implementado con apoyo de UNDEF, en el que actualmente participan los principales 16 partidos políticos de Chile y en el que Ciudadanía Inteligente ha generado alianzas de colaboración con el Consejo Para la Transparencia.

Abre 
Ciudadanía Inteligente junto a la Municipalidad de Peñalolén, implementó el primer piloto de este proyecto de apertura de gobiernos locales: Abre. El piloto contó con la participación de más de 200 vecinos de un barrio de la comuna, y se generaron más de 40 propuestas para abordar el desafío de rediseñar un parque del sector. Actualmente se encuentra en diseño el proceso de implementación de un segundo piloto en la Municipalidad de Independencia (Santiago, Chile) para 2019.

No Más Cohecho 
El proyecto No Más Cohecho nació a raíz de las revelaciones de varios casos de financiamiento ilegal de la política chilena que salieron a la luz en 2015: los casos Penta, Soquimich y Corpesca. Conforme al artículo 111 del Código Procesal Penal chileno, Ciudadanía Inteligente interpuso una querella contra varios altos cargos públicos acusados de delito de cohecho. También presionó para que se adopten normas más severas para castigar la corrupción y evitar que casos similares se repitan.

Herramientas de FCI

Estratega 
Es una metodología que permite a una organización identificar y priorizar sus objetivos de incidencia a partir de una problemática directamente vinculada con su quehacer. En 2014-2015, Ciudadanía Inteligente desarrolló Wizard, una estrategia de incidencia para UNICEF, que luego de algunas iteraciones devino en la actual metodología de Estratega, implementada en cinco países (Chile, Indonesia, México, Nicaragua y Puerto Rico).

LabCívico 
Es una metodología para el desarrollo de estrategias de incidencia colaborativas que permiten a un grupo de actores con una problemática compartida generar estrategias de incidencia para su solución. La metodología se ha desarrollado en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Perú.

Escuela De Incidencia 
La Escuela de Incidencia consiste en la transferencia de herramientas de facilitación y de la metodología LabCívico a liderazgos emergentes de la región. En el año 2017 se realizaron cuatro Escuelas de Incidencia en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. En 2018, se llevaron a cabo seis Escuelas de Incidencia en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala y México. En total, fueron más de 110 líderes y lideresas formados en metodologías de articulación e incidencia entre 2017 y 2018.

Incidencia

Incidencia legislativa 
La Fundación Ciudadanía Inteligente ha participado en la elaboración y aprobación de diversas leyes en Chile, entre las que destacan:

Ley de Lobby  (n° 20.730, 2014): la organización participó de manera activa con más de 100 asistencias en comisiones legislativas para la creación de la Ley de Lobby con el fin de regularizar el lobby en Chile y transparentar las gestiones que representen intereses particulares para los funcionarios.

Ley sobre Probidad en la Función Pública para la prevención de conflictos de interés (n°20.880, 2015-2016): con esta ley, los funcionarios públicos tienen la obligación de transparentar sus patrimonios y su participación en sociedades y empresas que les puedan reportar conflictos de interés.

Ley sobre Campañas Electorales (n°18.700, 2016): regula la propaganda electoral para tener campañas más limpias e igualitarias entre los distintos partidos políticos. Para garantizar su respeto durante las elecciones de 2017, la organización creó la plataforma Semáforo Electoral en la cual la ciudadanía podía denunciar la propaganda ilegal 

Ley sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto y financiamiento Electoral (n°19.884, 2016): esta ley busca transparentar el gasto electoral de las campañas y evitar el financiamiento ilegal de la política 

Reformas a la Ley de Partidos Políticos y Ley de financiamiento de partidos políticos (2016-2018): estas reformas son el resultado de un largo trabajo de Ciudadanía Inteligente para promover la transparencia y una mejor regulación de la actividad de los partidos políticos. Consisten, entre otros elementos, en un refichaje de los partidos políticos, en un regulación de su financiamiento público, y en nuevas reglas de democracia interna y de transparencia.

También participó en dos proyectos de ley que están actualmente en discusión en el Congreso:

Proyecto de reforma a la Ley del Congreso Nacional de Chile  (Boletín n° 10264-07): debería permitir más transparencia y participación ciudadana en el Congreso, así como una mejor prevención del conflicto de interés de los parlamentarios.

Proyecto de Ley que Modifica el Código Penal en lo relativo a los delitos de cohecho y soborno (Boletín n°10739-07): para Ciudadanía Inteligente y otras organizaciones de la sociedad civil, esta futura ley tiene que impedir que los casos recientes de corrupción se repitan en el país. Por eso, la organización está presionando para la adopción de una normativa más severa para castigar el cohecho, en particular a través de la plataforma No Más Cohecho.

Redes y Alianzas

Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa 
Ciudadanía Inteligente llevó durante dos años la coordinación de la Red (2015-2017), periodo en el que se desarrolló la tercera versión de Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa en 14 países con más de 11.000 consultas ciudadanas, 300 encuestas a expertos y 14 mesas de trabajo con 14 países para generar propuestas de gobernanza de los congresos de la región.

Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) 
La organización ha participado activamente de OGP en Chile en el diseño e implementación del 1er, 2do y 3er plan de acción, los que acumulan un total de 52 compromisos, incluyendo la institucionalización de su foro multi-actor (Mesa de Gobierno Abierto) como órgano tripartito permanente. En este foro, Ciudadanía Inteligente participa como representante de la sociedad civil de la Red Chilena de Gobierno Abierto, red que articula a 33 organizaciones de todo el país.

Parlamento Abierto 
La Fundación Ciudadanía Inteligente (FCI) es miembro de la mesa ejecutiva que realiza el diseño de implementación del segundo (2014) y tercer (2016) plan de acción de Parlamento Abierto

Financiamiento 
La Fundación Ciudadanía Inteligente ha financiado sus proyectos a través de los fondos Open Society Foundation, Open Society Foundation (RLTL), Omidyar Network, Avina, Hivos, Financiamiento DAL, MySociety, Google, National Endowment for Democracy (NED), Prize award, UNICEF, UNITED NATIONS, World Bank, Espacios Abiertos, The Engine Room, PNUD, OGP, Agenda de Periodistas, BID, International Budget Partnership y Fundación para el Desarrollo de la Lib. Ciudadana.

Financiamiento en dólares (periodo 2011-2017) 

Gráfico realizado a partir de la información aportada por la página https://ciudadaniai.org/funding/

Distinciones 

 Golden Nica a la mejor "Comunidad Digital" (Premio Prix Ars, 2011)
 Premio Chile Transparente (2013)

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

 Sitio web oficial.

Ciudadania Inteligente
Ciudadania Inteligente
Organizaciones fundadas en 2009
Democracia